Matamata et Pilipili (filmreeks), een filmreeks van de Belgische missionaris Albert Van Haelst
Mata Mata et Pili Pili (stripreeks), een stripreeks van de Congolees (Kinshasa) Mongo Sisé gebaseerd op bovenstaande filmreeks
Matamata et Pilipili (documentaire), een Belgische documentaire uit 1996 over bovenstaande filmreeks

Zie ook 
Matamata (doorverwijspagina)